Хайыракан — топоним:

Россия 
 Хайыракан — село в Дзун-Хемчикском кожууне Тывы.
 Хайыракан — село в Улуг-Хемском кожууне Тывы.
 Хайыракан — гора в Улуг-Хемском кожууне Тывы.